El nombre Alan Lee puede referirse a: 

 Alan Lee (1947-), ilustrador británico;
 Alan Lee (1978-), futbolista irlandés; y
 Alan Lee (19??-), periodista deportivo británico especializado en cricket.